Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sherman () :
 le comté de Sherman, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Sherman, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Sherman, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Sherman, situé dans l'État du Texas.